Тарасий:

 Тарасий — мужское имя.
 Тарасий (Антонопулос) (род. 1956) — епископ Константинопольской Православной Церкви, митрополит Буэнос-Айресский.
 Тарасий (Владимиров) (род. 1974) — епископ Русской православной церкви, епископ Балашовский и Ртищевский.
 Тарасий (Канделаки) (1871—1951) — епископ Грузинской православной церкви, епископ Цилканский.
 Тарасий (Ливанов) (1877—1933) — епископ Русской православной церкви, епископ Барнаульский.
 Тарасий (ок. 730—806) — патриарх Константинопольский.
 Тарасий Керженский (1787—1876) — основатель и настоятель Керженского Благовещенского единоверческого скита.